Work ("lavoro" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Charlot apprendista (Work) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
Work – film del 1996 diretto da Rachel Reichman

Musica 
 Work – singolo del 2001 dei Masters at Work, dall'album Our Time is Coming
 Work – singolo del 2005 dei Jimmy Eat World, dall'album Futures
 Work – singolo del 2006 dei Jars of Clay, dall'album Good Monsters
 Work – singolo di Kelly Rowland del 2008, dall'album Ms. Kelly
 Work – singolo di Ciara del 2009, dall'album Fantasy Ride
 Work – singolo delle The Saturdays del 2009, dall'album Chasing Lights
 Work – singolo di Iggy Azalea del 2013
 Work – singolo di Rihanna del 2016
 Work – singolo di Stella Mwangi del 2017
 Work Records – etichetta discografica statunitense

Altri progetti